

Drabina rozgrywek

Bibliografia 

Rozgrywki na stronie worldfootball

Puchar Włoch w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 we Włoszech
2016 we Włoszech